Grünherz bezeichnet:
 ein Jagdgeschwader zur Zeit des Nationalsozialismus, siehe Jagdgeschwader 54
 eine Infanterie-Division der Wehrmacht, siehe 320. Infanterie-Division (Wehrmacht)
 die 1. Staffel eines Jagdbombergeschwaders der Bundeswehr, siehe Jagdbombergeschwader 34